Наталі Деші і Дінара Сафіна, які вперше виступали в парному розряді разом, виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Draws

Жінки, парний розряд
2007 у жіночому тенісі
2007 в американському спорті